Niemcy:
 Aland – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Aland – rzeka

Osoby:
 Kurt Aland – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Alland
 Åland